Bahà forma part del nom de molts personatges:

 `Abdu'l-Bahà, una de les figures centrals de la Fe bahà'í
 Abu-l-Hàssan Alí ibn Massud Bahà-ad-Dawla, sultà gaznèvida
 Baha al-Din Sam, sobirà shansabànida 
 Baha al-Din Sam I, sultà gúrida shansabànida
 Baha al-Din Sam II, sultà gúrida shansabànida
 Bahà'u'llàh, profeta fundador de la Fe bahà'í
 Jalal-ad-Dawla Abu-Tàhir ibn Bahà-ad-Dawla, sultà buwàyhida
 Nabil Baha, futbolista marroquí
 Rafiq Baha' ad-Din Hariri, polític libanès

Notes